Чемпионат Европы по боксу 1977 года прошел в городе Галле (ГДР) с 28 мая по 5 июня. Это был 22-й чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 146 боксёров, которые представляли 27 стран.

Медалисты

Итоги поединков

Минимальный вес (— 48 кг) 

Отборочный этап:
 Хенрик Средницкий (Польша) 5:0 Mustafa Genc (Турция)
 Вацлав Хорняк (Чехословакия) 3:2 Дитмар Гайлих (ГДР)

Наилегчайший вес (— 51 кг)

Легчайший вес (— 54 кг)

Полулёгкий вес (— 57 кг)

Лёгкий вес (— 60 кг)

Полусредний вес (— 63.5 кг)

Первый средний вес (— 67 кг)

Средний вес (— 71 кг)

Второй средний вес (— 75 кг)

Полутяжёлый вес (— 81 кг) 

Отборочный этап:
 Драгомир Вуйкович (Югославия) 5:0 Павел Скшеч (Польша)
 Оттомар Заксе 5:0 Крис Лоусон (Уэльс)

Тяжёлый вес (+ 81 кг)

Зачёт по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

Чемпионаты Европы по боксу
Галле
Чемпионаты Европы в ГДР
1977 год в боксе
Май 1977 года
Июнь 1977 года
Спорт в Германии в 1977 году
Чемпионаты Европы в 1977 году
Международные соревнования по боксу в Германии
Спортивные соревнования в Саксонии-Анхальт